«Окольный» () — фанатская короткометражка по Доктору Кто, события которого идут между эпизодами Военные игры и Остриё из космоса.

Съёмочный процесс 
Съемки начались в 1991 году, а сцены с живым выступлением в основном были завершены к 2005 году. Хотя полное производство ещё не завершено, его можно просмотреть на DVD-диске в классической истории «Доктора Кто», Военные игры. В заключительной сцене Джон Пертви появляется в виде Третьего Доктора. Пертви позже перенёс смертельный сердечный приступ в Коннектикут и умер в возрасте 76-и лет, через год после того, как сцена была снята в 1995 году. Запись Пертви использовалась в Big Finish вместе со звуковой драмой для выпуска сорокалетия «Доктора Кто».

Anneke Wills, который сыграл компаньона Полли в оригинальной серии, показывается в коротком камео. Сцена, снятая в мае 2003 года, включает актёров Peter Tuddenham и Хью Ллойд в качестве Повелителей времени, оба из которых сыграли части в оригинальной серии.

На официальном веб-сайте было объявлено, что проект планируется завершить к концу 2011 года. По состоянию на апрель 2015 года он все ещё находится в производстве. По состоянию на 2016 год, эпизод один закончен, и съёмка дополняется специальными эффектами, звуковыми исправлениями и цветовой коррекцией, которые все ещё продолжаются, но почти завершены

5 июля 2018 года на YouTube был загружен первый эпизод, что подразумевает, что последует ещё несколько эпизодов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 

Короткометражные фильмы Великобритании
Фантастические фильмы Великобритании
Киберпанк

Видео на YouTube
Фан-фильмы